Дербы́шки (, МФА: ) — узловая железнодорожная станция Казанского региона Горьковской железной дороги, расположена на территории посёлка ж/д станции Дербышки Советского района города Казани.

История 
Была открыта в 1918 году.

Общие сведения 
Станция является узловой, в её чётной горловине сходятся южная ветка, ведущая через станцию Казань-Пассажирская, и грузовой обход города Казани. Примыкающие перегоны — Ометьево — Дербышки (южная ветка) — однопутный, электрифицированный, оборудован системой трёхзначной двухсторонней автоблокировки, Восстание — Дербышки (грузовой обход) и Дербышки — Кендери — двухпутные, электрифицированные, оборудованы системой трёхзначной односторонней автоблокировки. Имеется переходной мост. На станции производится грузовая и маневровая работа, возможна постановка грузовых поездов чётного направления под обгон их пригородными поездами и поездами дальнего следования, следующими со станции Казань-Пассажирская. Осуществляется накопление грузовых вагонов с ближайших станций участка для последующей отправки их на станцию Юдино. Ответвляются подъездные пути на Казанский завод компрессорного машиностроения ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Казанский оптико-механический завод» (КОМЗ), базу пиломатериалов, предприятие строительных материалов, мотовозное депо.

Долгое время предполагается, что станция будет частью наземного метро — кольцевого движения электропоездов в Казани.

Примечания 

|- style="text-align: center"
|colspan="3"|Остановочные пункты железной дороги
|- style="text-align: center"
| style="font-size: 90%" width="30%" |Предыдущая станция:797 км
| width="35%" rowspan=2|Дербышки
| style="font-size: 90%" width="30%" rowspan=2 |Следующая станция:804 км
|- style="text-align: center"
| style="font-size: 90%" width="30%" |Предыдущая станция:Компрессорный

Станции Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции в Казани
Советский район Казани
Дербышки (Казань)